Villa Hoheneck steh für folgende Gebäude:

 Villa Hoheneck (Altenholz), Schleswig-Holstein 
 Villa Hoheneck (Weilburg), Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Weilburg